Renicola är ett släkte av plattmaskar. Renicola ingår i familjen Renicolidae. 

Renicola är enda släktet i familjen Renicolidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Sugmaskar
Renicola